

Patronyme
Le patronyme Jambon  provient d'un surnom de charcutier (de : jambon) ou d'un nom d'enseigne.

 Jan Jambon (1960-), homme politique belge ;
 Jean-Claude Jambon, sommelier français ;
 Marcel Jambon (1848-1908), peintre décorateur français ;
 Martin Jambon, joueur français de volley-ball né en 1989 ;
 Philibert Jambon (1741-1809), inventeur français.

Toponyme
 Jambon est un village d'Indonésie situé dans la province de Java central

Gouvernement 
 Le Gouvernement Jambon est un gouvernement flamand du nom de son ministre-président Jan Jambon.